Le tournoi de tennis de Madras 2003 s'est tenu du  au .

Faits marquants 
 Finaliste de l'édition précédente, le Thaïlandais Paradorn Srichaphan connait cette fois un meilleur sort en inscrivant un troisième titre à son palmarès.
 Le double est enlevé par la paire germanique Julian Knowle - Michael Kohlmann. C'est leur deuxième succès en commun dans un tournoi ATP.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Notes et références 

ATP 2003
Tennis masculin en 2002
Tennis masculin en 2003
2002 en Inde
2003 en Inde
Sport en décembre 2002
Tennis en janvier 2003